Le Traité de Pereïaslav peut faire référence à différents traités signés à Pereïaslav :
 Traité de Pereïaslav (1630)
 Traité de Pereïaslav (1654)
 Traité de Pereïaslav (1659)